Kabinett Seite bezeichnet folgende Landesregierungen Mecklenburg-Vorpommerns unter Berndt Seite (CDU):

 Kabinett Seite I, von 1992 bis 1994, Koalition aus CDU und FDP
 Kabinett Seite II, 1994 bis 1998, Koalition aus CDU und SPD